Đorđe Filipović (1983), pallanuotista serbo
Filip Filipović (1987), pallanuotista serbo
Mirko Filipović (1974), kickboxer e lottatore di arti marziali miste croato
Radovan Filipović (1960), ex giocatore di calcio a 5 serbo naturalizzato australiano
Stefan Filipović (1987), cantante montenegrino
Stjepan Filipović (1916-1942), partigiano jugoslavo
Željko Filipović (1988), un calciatore sloveno
Zoran Filipović (1953), allenatore di calcio ed ex calciatore montenegrino